Wejksze – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim
 Wejksze – kolonia na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim